Velký šéf může být:

 Velký šéf (film, 1969) – francouzská filmová komedie z roku 1969
 Velký šéf (film, 1971) – hongkongský akční film z roku 1971
 Velký šéf (film, 2002) – čínský akční film z roku 2002